Sport Vereniging La Fama é um clube de futebol de Aruba. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Aruba